Яроцин — топоним.

 Яроцин — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Яроцинский повят. Имеет статус городской гмины.
 Яроцин — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нисковский повят, Подкарпатское воеводство.
 Яроцин — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Яроцинский повят, Великопольское воеводство.